Die 40. Rallye Neuseeland war der fünfte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 2010. Das Rennen fand vom 7. bis zum 9 Mai statt und die Rallye-Base lag bei Auckland. In Neuseeland wurde neben der WRC auch der vierte Lauf der SWRC und der PWRC ausgetragen.

Bericht 
Jari-Matti Latvala (Ford) gewann den dritten WRC-Lauf in seiner Karriere. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Wertungsprüfung. Sébastien Ogier (Citroën) führte die Rallye an, Latvala konnte ihn noch abfangen vor dem Ziel und distanzierte Ogier um 2,4 Sekunden. Sébastien Loeb (Citroën) wurde mit einem Rückstand von 15,2 Sekunden auf dem dritten Rang klassiert. Loeb übernahm von Ogier in WP 18 die Führung. Er kollidierte in WP 19 mit einem Baum, was ihn rund 40 Sekunden und den Sieg kostete.

Jari Ketomaa gewann die SWRC-Klasse und belegte den achten Gesamtrang. Xavier Pons fuhr ebenfalls in die Top Ten der Gesamtwertung. Ketomaa übernahm die Meisterschaftsführung in der SWRC mit einem Vorsprung von 20 Punkten auf Martin Prokop, der den dritten Rang belegte.

In der PWRC-Klasse gewann Hayden Paddon vor Emma Gilmour und Kingsley Thompson, alle aus Neuseeland.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

2010
Neuseeland